Президентские выборы в США 1988 года проходили 8 ноября. Несмотря на огромную популярность Рональд Рейган в соответствии с 22-й поправкой к Конституции не мог выдвигаться на третий срок, поэтому республиканцы номинировали вице-президента Джорджа Буша-старшего. Демократы выдвинули губернатора Массачусетса Майкла Дукакиса. В то время как Буш умело использовал в свою пользу популярность Рейгана, предвыборная кампания Дукакиса была отмечена рядом провалов и резкой критикой с республиканской стороны (например, настоятельное требование открыть медицинскую историю Дукакиса и намёки на его некое психиатрическое заболевание). Серьёзное начальное превалирование Дукакиса в опросах общественного мнения (около 17 % в его пользу) быстро испарилось и в результате Буш одержал убедительную победу. Это стало третьим подряд оглушительным поражением демократического кандидата.

Выборы

Кампания

Результаты 

 (а) одна из выборщиков от Западной Виргинии вместо того, чтобы проголосовать за Дукакиса как президента и Бентсена как вице-президента в соответствии с решением избирателей её штата, нарушила своё обещание и опустила бюллетень за Бентсена как президента и Дукакиса как вице-президента в знак протеста против системы выборщиков.

Голосование по штатам

Библиография 
 James B. Lemert, William R. Elliott, James M. Bernstein, William L. Rosenberg, Karl J. Nestvold; News Verdicts, the Debates, and Presidential Campaigns Praeger Publishers, 1991
 Laurence W. Moreland, Robert P. Steed, Tod A. Baker; The 1988 Presidential Election in the South: Continuity Amidst Change in Southern Party Politics Praeger Publishers, 1991
 David R. Runkel; Campaign for President: The Managers Look at '88 Auburn House, 1989
 Guido H. Stempel III and John W. Windhauser; The Media in the 1984 and 1988 Presidential Campaigns Greenwood Press, 1991

Ссылки 
 Карта выборов 1988 года в США 
 Количество голосов по штатам 
 Результаты выборов 1988 года в США (с графиками) 

1988
Ноябрь 1988 года
1988 год в США
США
Президентство Джорджа Герберта Уокера Буша